NPI steht für:
 Narcissistic Personality Inventory
 National Policy Institute, Denkfabrik der Alt-Right in Alexandria, Virginia
 Negative Polarity Item (Negatives Polaritätselement)
 Neues Porzellanwerk Ilmenau, Zusammenschluss aller Ilmenauer Porzellanwerke ab 1973
 polnisches Kfz-Kennzeichen für Powiat Piski
 Nicht-pharmazeutische Intervention ist ein Begriff für Maßnahmen die eine Ausbreitung von Infektionen ohne medikamentöse Behandlung verhindern sollen

Abkürzung